Di Brocchetti peut faire référence à:

Patronymie

 Alfonso di Brocchetti (1844-1918), un amiral et un homme politique italien.
 Enrico Di Brocchetti (1817-1885), un amiral et un homme politique italien.
 Giuseppe Di Brocchetti (1772-1845), un général et un homme politique italien.